Bush peut faire référence à :

En géographie rurale et en botanique 
Le bush, de l'anglais «  », désigne un paysage rural peu développé en Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud et en Alaska.
La formation végétale « bushland » est une savane arbustive peu dense, présente en Afrique orientale et australe, à Madagascar, à La Réunion, en Australie (entouré par l'outback australien) et dans les contrées semi-arides d'Amérique du Nord.

Patronymes 

 Alan Bush (1900-1995), compositeur britannique ;
 Anita Bush (1883-1974), actrice et dramaturge afro-américaine ;
 Barbara Bush (1925-2018), épouse du  des États-Unis d'Amérique, George H. W. Bush.
 Christopher Bush (1885-1973), auteur britannique de roman policier ;
 Cori Bush (1976-), femme politique américaine ;
 Dave Bush (1979-), joueur de baseball américain ;
 Devin Bush Jr. (1998-), joueur de football américain ;
 Geoffrey Bush (1920-1998), compositeur britannique ;
  ;
 George H. W. Bush (1924-2018),  des États-Unis (c'est généralement lui qui est désigné par la simple appellation « George Bush », sans initiale) ;
 George W. Bush (1946-),  des États-Unis, fils du précédent ;
 Grand L. Bush (1965-), acteur américain ;
 Jack Bush (1909-1977), peintre canadien ;
 John E. Bush, dit Jeb Bush (1953-), gouverneur de la Floride, fils du premier et frère du second ; candidat aux élections primaires en vue de l'élection présidentielle de 2016 ;
 John Bush (1963-), chanteur des groupes Armored Saint et Anthrax ;
 Kate Bush (1958-), chanteuse britannique ;
 Laura Bush (1946-), épouse du  des États-Unis d'Amérique, George W. Bush.
 Lesley Bush (1947-), plongeuse américaine ;
 Matt Bush (né en 1986), joueur de baseball américain ;
 Norton Bush (1834-1894), peintre américain ;
 Paddy Bush (1952-), musicien britannique, frère de Kate Bush ;
 Reggie Bush (1985-), joueur de football professionnel américain ;
 Sarah Bush Lincoln (1788-1869), deuxième femme de Thomas Lincoln et belle-mère d'Abraham Lincoln ;
 Sophia Bush (1982-), actrice américaine ;
 Vannevar Bush (1890-1974), un des pionniers d'Internet.

Toponymie 

 Bush Field, aéroport d'Augusta en Géorgie, aux États-Unis,
 Bush Mountain, sommet du Texas, aux États-Unis,
 Bush, un village du comté de Williamson,  dans l'Illinois, aux États-Unis.

Divers 
 Bush, groupe de musique anglais
 La Bush, une bière belge.
 Bush Président, une série télévisée.
 Bush, un album de Snoop Dogg sorti en 2015.

Voir aussi

Patronyme anglais